«Falling into You» — чотирнадцятий студійний та четвертий англомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 11 березня 1996 року. «Falling into You» виграв дві премії «Ґреммі», як найкращий поп-альбом та найкращий альбом, а також увійшов до десятки найуспішніших альбомів в історії музики з продажами в понад 32 мільйони копій.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records